

Persone
 Maria Luisa Cicci – poetessa italiana
 Raymond Cicci – calciatore francese

Altro
 Cicci - nome alternativo degli Istrorumeni, popolazione di lingua romanza dell'Istria
 Terra dei Cicci o Cicceria – regione geografica abitata dali Istrorumeni
 Willy Cicci – personaggio immaginario